Адсорбенты — высокодисперсные природные или искусственные материалы с большой удельной поверхностью, на которой происходит адсорбция веществ из соприкасающихся с ней газов или жидкостей. Адсорбенты применяют для очистки воды от металлов и примесей, в противогазах, в качестве носителей катализаторов, для очистки газов, спиртов, масел, для разделения спиртов, при переработке нефти, в медицине для поглощения газов и ядов (энтеросорбенты).

Адсорбенты в газоразделении 
Широкое применение адсорбенты находят в установках по разделению воздуха — так называемых азотных генераторах и кислородных генераторах. Помимо этого, адсорбционные установки применяются и при выделении водорода — водородные генераторы.
Типичный вид воздухоразделительных установок и их принципиальное устройство описано в статьях Азотная установка, Азотная станция и Кислородная установка.

См. также 
 Удельная поверхность
 
 

Коллоидная химия
Физическая химия